Куајука има више значења:

 Куајука, Круз де Пиједра (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куајука, Лос Торонхилес (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику